Jereminella quadrisulcata är en ringmaskart som beskrevs av Yu och Wang 1981. Jereminella quadrisulcata ingår i släktet Jereminella, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
quadrisulcata